Анаба́р (Анабыр, Анабара; ), в верховьях Больша́я Куона́мка (Большая Куонапка; ) — река в России, на северо-западе Якутии. Впадает в море Лаптевых. Протекает по территории Оленёкского и Анабарского районов.

Гидроним 
Существуют несколько гипотез возникновения гидронима, в том числе якутского, корякского и чукотского происхождения. Наиболее вероятной версией является комбинация юкагирского Ану и эвенкийского Бира, одинаково переводящиеся как «вода».

География 

Длина реки — 939 км (с Большой Куонамкой), площадь водосборного бассейна — 100 000 км². По площади бассейна Анабар занимает шестое место среди рек Якутии и 22-е — в России. В бассейне много озёр.

Исток расположен выше высоте 700 м над уровнем моря в южной части Анабарского плато (часть Среднесибирского плоскогорья), на границе с Красноярским краем, где река образует долину с крутыми и обрывистыми берегами и имеет горный характер. Здесь встречаются скалы и пороги.

По выходе на Северо-Сибирскую низменность долина Анабара значительно расширяется, река принимает равнинный характер. В нижнем течении реки, ближе к левому берегу, напротив отделения крупной протоки Думастай-Тёбюлеге, находятся два острова — Синнигес-Ары и Ыстакан-Арыта.

В устье река образует длинный мелководный эстуарий, подверженный влиянию морских приливов — Анабарскую губу, переходящую далее в Анабарский залив.

Гидрология 
Питание в основном снеговое и дождевое. Средний годовой расход 498 м³/с. Ледостав с конца сентября по начало июня. Объём стока 14,455 км³/год (г/п Саскылах); устью объём стока достигает 17,8 км³/год.

Мутность воды в реке не более 100 г/м³. Минерализация воды невысокая, в половодье не превышает 50 мг/л. По химическому составу речная вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе.

Хозяйственное использование 
Река судоходна в нижнем течении. Развито рыболовство, добывется нельма, муксун, омуль, ряпушка.

В бассейне Анабара расположены месторождения алмазов. Самые крупные поселения: Саскылах, Юрюнг-Хая, Эбелях, Жилинда.

Галерея

Притоки 
Главные притоки: Маят, Удя, Эбелях — правые; Суолема, Харабыл, Конниес — левые.

(км от устья)

 0,8 км: Суолема;
 11 км: Сергей-Юряге;
 15 км: Дырыспанай-Сене;
 27 км: Ыстакан;
 28 км: без названия;
 36 км: без названия;
 36 км: Дыранг;
 53 км: Харабыл;
 53 км: Харабылкан;
 54 км: Поропуон-Юряге;
 67 км: Булунг;
 73 км: Очуоса-Юряге;
 80 км: без названия;
 82 км: без названия;
 85 км: Конниес;
 89 км: Мария-Агатын-Салата;
 90 км: Джиелях-Юрях;
 92 км: без названия;
 93 км: Самти-Салата;
 97 км: Содиемыха;
 113 км: Половинная;
 122 км: Средняя;
 124 км: Балтай-Юрях;
 140 км: Чохоюк-Юрях;
 146 км: Теренг-Юрях;
 153 км: Нючча-Джиелях;
 157 км: Яков;
 184 км: Доруоха;
 186 км: Джама;
 192 км: Оюн-Юряге;
 200 км: Оюльге;
 206 км: Эгдэк;
 210 км: Халганнаах;
 214 км: Алахчаан;
 219 км: Кырдьаанай;
 221 км: Эмээхсин-Юрэгэ;
 228 км: Тонгуулаах;
 234 км: Халганнаах;
 240 км: Тюгэх-Юрэх;
 247 км: Удя;
 256 км: Кюрююктююр;
 261 км: Фёдор;
 265 км: без названия;
 276 км: руч. Хайбыт;
 290 км: Кычкин;
 293 км: Ямалаах;
 301 км: Учах-Ытырбат;
 304 км: Маят;
 318 км: Хара-Мас;
 323 км: Очуос;
 338 км: Биллээх;
 343 км: руч. Меланья;
 357 км: Сэмэлдьин;
 361 км: Эбелях;
 373 км: руч. Ыаргалаах;
 375 км: Ньюёкюлээх;
 377 км: Огонньор-Юрэгэ;
 380 км: Малая Куонамка;
 384 км: руч. Оччугуй-Тайлен;
 404 км: Улахан-Тюлень;
 412 км: Старая;
 415 км: Тылкача;
 427 км: Куота;
 430 км: Чиэрэс;
 432 км: без названия;
 437 км: Арбайбыт;
 440 км: без названия;
 451 км: Сото;
 457 км: Мачала;
 459 км: Хаптасыннах;
 460 км: без названия;
 464 км: Талахтаах;
 471 км: Алын-Муккун;
 474 км: Югя-Муккун;
 479 км: без названия;
 481 км: Небайбыт;
 488 км: без названия;
 493 км: Арыы-Мастаах (Биллээх, Кугдалаан-Биллээх);
 504 км: Баргыдамалаах;
 504 км: Лев. Баргыдамалаах;
 505 км: Прав. Баргыдамалаах;
 515 км: без названия;
 519 км: Аччыгый-Хос-Юрэх;
 521 км: Улохан-Хос-Юрэх;
 537 км: Дьюкэн;
 550 км: Хохой;
 568 км: Хапчаан;
 583 км: Маатырча;
 595 км: без названия;
 609 км: Лаахы;
 624 км: руч. Уоттаах;
 627 км: Дьэлиндэ (Килэгир, Килэгир-Дьэлиндэ);
 632 км: руч. Тангаралаах;
 649 км: без названия;
 662 км: без названия;
 663 км: руч. Сулбалаах;
 670 км: руч. Оставной;
 671 км: руч. Айаан-Юрэгэ;
 683 км: руч. Сааскы-Юрэгэ;
 695 км: Хатырык;
 701 км: руч. Курунг-Юрэх;
 718 км: Сэрбэйээн;
 721 км: руч. Ойуур-Юрэх;
 734 км: руч. Ойуур-Юрэх;
 735 км: руч. Энбэкэ;
 746 км: руч. Тыастаах;
 747 км: Дьэгээс;
 755 км: руч. Куогастаах;
 760 км: руч. Ючюгей-Юрэх;
 778 км: Далдын;
 780 км: Балаганнаах;
 792 км: руч. Чардаат-Юрэгэ;
 796 км: Монхооло;
 800 км: руч. Чурбукулаах;
 806 км: Этиэбин;
 824 км: Алыы-Юрэх;
 841 км: без названия;
 849 км: Кюнтюкэлээх;
 852 км: Нёмэс;
 871 км: Сирилэс;
 877 км: Балаганнаах;
 893 км: Князева;
 897 км: Дарихан;
 918 км: Амбардаах-Салаа.

Острова 

 Арабыл-Арыта;
 Баттахтах-Арыта;
 Гала-Ары;
 Кемюктях-Ары;
 Кюлюс-Арыта;
 Оюльге;
 Синнигес-Ары;
 Ыстакан-Арыта.

Примечания

Литература 
 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 26. — 538 с. — 100 000 экз.

Реки, впадающие в море Лаптевых
Реки Анабарского улуса
Реки Оленёкского района